Юхтин — фамилия:

 Юхтин, Геннадий Гаврилович (1932—2022) — советский и российский актёр.
 Юхтин, Николай Николаевич (1915—1983) — один из создателей зарина, организатор советской промышленности по производству пестицидов.